CSW steht für:
 Web Catalogue Service, die Internet-gestützte Veröffentlichung von Informationen über Geoanwendungen, Geodienste und Geodaten in einer Geodateninfrastruktur
 Christlich Soziale Wählergemeinschaft, parteiunabhängige Wählergruppe
 Commercial Sex Worker, Bezeichnung für Sexarbeiter
 Combat Zone Wrestling, eine extreme Form des Wrestlings
 Confined and Shallow Waters, siehe unter Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters#Confined and Shallow Waters (CSW)
 Commission on the Status of Women: Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtsstellung der Frau

Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Świecki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

csw steht für:
 Swampy Cree (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree

Abkürzung